Алтынды́ (, до 2006 г. — Дани́ловка) — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Алтындынского сельского округа. Код КАТО — 114035100.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) от административного центра района — города Макинск. 

Абсолютная высота — 375 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,3°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,3°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,2°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Каратал на востоке, село Боярка на западе.

Восточнее села проходит автомобильная дорога республиканского значения — А-1 «Астана — Петропавловск».

История 
С 1940 по 1958 годы имело статус рабочего поселка.

Совместным решением Акмолинского областного Маслихата и Акимата Акмолинской области от 16 марта 2006 года № ЗС-18-17 «О переименовании некоторых населенных пунктов Акмолинской области по Буландынскому, Целиноградскому, Сандыктаускому районам», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 11 апреля 2006 года № 3186 — село Даниловка Даниловского сельского округа было переименовано в село Алтынды.

Население 
В 1989 году население села составляло 1491 человек (из них русские — 49%, казахи — 26%).

В 1999 году население села составляло 1207 человек (589 мужчин и 618 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1011 человек (490 мужчин и 521 женщина).

Улицы 
 ул. Абай
 ул. Амангельды Иманова
 ул. Бейбитшилик
 ул. Богенбай батыра
 ул. Достык
 ул. Кабанбай батыра
 ул. Тауелсиздик
 ул. Турсынбека Какишева
 ул. Клубная

Решением акима Даниловского сельского округа Буландынского района Акмолинской области от 26 апреля 2019 года № 1 «О переименовании улиц села Алтынды Буландынского района», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 2 мая 2019 года № 7161 — были переименованы 8 улиц села Алтынды.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Бывшие посёлки городского типа Казахстана
Населённые пункты Буландынского района